Matteini ist der Familienname folgender Personen:

 Carla Matteini (1939–2013), Übersetzerin, Dramatikerin
 Mauro Matteini (* 1943), Chemiker, Restaurator
 Teodoro Matteini (1754–1831), italienischer Maler